Dieser Artikel behandelt die jugoslawische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1984.

EM-Qualifikation 
Abschlusstabelle Gruppe 4

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 1) 

|}

Jugoslawien erlebte eine schreckliche Europameisterschaft. Im ersten Gruppenspiel gegen Belgien gab es bereits eine 0:2-Niederlage. Das Spiel war bereits nach einer Halbzeit entschieden. Im zweiten Gruppenspiel setzte es ein gewaltiges Debakel. Jugoslawien verlor gegen Dänemark mit 0:5. Mit einem Gesamtscore von 0:7 und null Punkten gingen die Jugoslawen ins letzte Gruppenspiel gegen den Gastgeber Frankreich. Obwohl Šestić die Jugoslawen in der 32. Minute in Front schoss, konnten sie den Sieg nicht mit nach Hause nehmen. Michel Platini erzielte einen lupenreinen Hattrick in der zweiten Halbzeit und entschied somit das Spiel. In der 84. Minute konnte Dragan Stojković per Elfmeter das Ergebnis für Jugoslawien nur mehr verschönern.

Jugoslawische Torschützen

Quellen 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960 - 2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6. 
 FUWO: Jahrgang 1984, Sportverlag Berlin, 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1984, Olympia-Verlag GmbH, 

Jugoslawien
1984